Kenji Miyamoto ist der Name folgender Personen:

* Miyamoto Kenji (Politiker) (1908–2007), japanischer Politiker
 Kenji Miyamoto (Eiskunstläufer) (* 1978), japanischer Eiskunstläufer